Wielobój indywidualny kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 rozegrany został 2 sierpnia w hali The O2.

Terminarz

Kwalifikacje 
30 lipca 2012 roku odbyły się kwalifikacje do występu finałowego.  

Tylko dwie gimnastyczki z każdego narodowego komitetu olimpijskiego mogą zakwalifikować się do finału. Poniżej znajduje się lista zawodniczek którym nie udało się zakwalifikować ponieważ inne zawodniczki z NKO były lepsze od nich.

  Jordyn Wieber (4 miejsce)
  Anastasija Griszyna(12 miejsce)
  Jennifer Pinches (21 miejsce)
  Yao Jinnan (22 miejsce)

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012